Schimmelpenning ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav W. Schimmelpenning (1928–2009), deutscher Neurologe und Psychiater

Siehe auch:
 Schimmelpenning-Feuerstein-Mims-Syndrom
 Schimmelpenninck (Adelsgeschlecht)